Euchalcia fuscolivacea är en fjärilsart som beskrevs av Zoltan Varga och Ronkay 1984. Euchalcia fuscolivacea ingår i släktet Euchalcia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fuscolivacea